De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1999 bij de mannen werden voor de 98e keer gehouden. De Amerikaan Andre Agassi won het toernooi door de Oekraïner Andrej Medvedev in de finale met 1-6, 2-6, 6-4, 6-3 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finalerondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Roland Garros
ITF-toernooi in 1999